James Thompson (ur. 26 kwietnia 1974 w Yorku) – brytyjski kierowca wyścigowy.
 James Thompson (ur. 18 listopada 1986 w Kapsztadzie) – południowoafrykański wioślarz.
 James Thompson (ur. 16 grudnia 1978 w Rochdale) – angielski zawodnik  mieszanych sztuk walki (MMA).
 James Thompson (ur. 16 października 1964 w Kentucky) – amerykańsko-fiński pisarz powieści kryminalnych